Esquemas () — второй Испаноязычный студийный альбом американской певицы Бекки Джи, релиз которого состоялся 13 мая 2022 года. Все песни альбома записаны на испанском языке.

Трек-лист 
Перечень композиций альбома был изначально представлен в Instagram аккаунте Бекки Джи 13 мая 2022 года, однако окончательный список композиций в релизной версии альбома имеет с ним некоторые различия. Ниже опубликован финальный перечень треков. Названия всех песен, за исключением последних трёх, имеют стилизованное написание всеми заглавными буквами.

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Альбомы Бекки Джи
Альбомы 2022 года
Альбомы на испанском языке
Альбомы Sony Music Latin
Альбомы RCA Records